Михаи́л Вишне́вский:
 Вишневский, Михаил (1794—1865) — польский писатель.
 Вишневский, Михаил Владимирович — современный российский биолог, миколог, автор научно-популярных книг о грибах
 Вишневский, Михаил Григорьевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Вишневский, Михаил Петрович (1846—1894) — русский врач.